est la formule brute de plusieurs isomères.

 karbutilate, numéro CAS 
 oxamniquine, numéro CAS